En Pologne, Wojnów peut désigner :

 Wojnów, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Wojnów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.